Bancilhon est un nom propre français qui peut faire référence à :

Patronyme 
 
 Claude Bancilhon (1931-2014), escrimeur français ;
 Margot Bancilhon (1991-), actrice française ;
 Odette Bancilhon (1908-1998), astronome française.

Astronomie 
 (1713) Bancilhon, astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes., nommé d'après Odette Bancilhon.

Patronyme français